Écuelles (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Écuelles (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France